Vouhé (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Vouhé (Deux-Sèvres) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes